Louejoki kan syfta på följande platser:

Finland 

 Louejoki (vattendrag, lat 67,71, long 27,17), Lappland, 
 Louejoki (vattendrag, lat 66,15, long 25,00), Lappland, 

Robotskapade Finlandförgreningar